ФГБУ «Ансамбль «Красная Звезда» РВСН»— ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения.

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения» Министерства обороны Российской Федерации

История 
Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» создан по директиве Министра обороны СССР и Генерального штаба ВС СССР в 1977 году.

Свою творческую концертную деятельность коллектив начал в феврале 1978 года. С первых дней своего существования ансамбль стал активным помощником командования в деле воинского, эстетического и нравственного воспитания военнослужащих и членов их семей. За 30 лет ансамблем дано более 25 тысяч концертов, основная часть которых проходила в отдалённых воинских частях и военных городках ракетчиков-стратегов.

Создание ансамбля песни и пляски РВСН — самого современного и мощного вида Вооруженных Сил — требовало особого подхода. Так, в первые в военном ансамбле, вместо традиционного мужского, появился смешанный хор. Введение женской группы и эстрадного оркестра для того времени было очень смелым и непростым шагом. Многие проблемы пришлось решать «с нуля».

Большую плодотворную работу по созданию и становлению ансамбля проделал его первых художественный руководитель, заслуженный артист РСФСР — Гектор Вазгенович Канаян

Много сил и весомый вклад внесли Виктор Гришко, Владимир Дашкеев, Евгений Карелин.

Неоценимую помощь ансамблю оказывали высшие начальники Ракетных войск:

Главный маршал артиллерии Главнокомандующий Ракетными войсками В. Ф. Толубко, начальник Политического Управления РВСН генерал-полковник П. А. Горчаков, генерал-полковник М. Г. Григорьев, генералы Лукин, Локтев, Ларин, полковники Чередниченко, Плетнёв, Шагун и многие другие офицеры штаба и Политического Управления Ракетных войск.

За короткий период было создано несколько разнообразных концертных программ, которые с большим успехом были показаны в разных частях и гарнизонах, а также на центральных площадках Москвы.

Весомый вклад в первые успехи коллектива внесли прекрасные музыканты: Валерий Киселёв, Александр Зеленчук, Наталья Бурнашёва, Лидия Тихонова, Николай Яньков, Николай Сучков, Борис Дьяконов, Сергей Дремчук, Ренат Залялютцинов, Елена Смирнова, Елена Лакеева, Марина Ященко, Елена Матвеева, Евгений Гужов.

В 1981—1983 годах коллективом руководил Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР Валентин Савельев. В это время ансамбль был в постоянном поиске. Смело пробуются новые формы военного искусства: режиссёрски поставленные номера в концертах, программы с единым общим замыслом, музыкальные спектакли.

В 1983 году ансамбль возглавил Народный артист России Анатолий Николаевич Бажалкин, отметивший в 2003 году 30-летие своей творческой деятельности.

C большой отдачей в ансамбле в разное время работали Эдвард Кучинский, Владимир Павлов, Василий Пьянов, Владимир Белоус, Ольга Савченко, Ольга Менделеева,Андрей Рябцев, Владимир Минин, Людмила Широковская, Светлана Коршунова, Николай Рабовский, Пётр Матрёничев и другие.

Руководители 
 1977 — 1981 — подполковник Гектор Вазгенович Канаян
 1981 — 1983 — подполковник Валентин Леонидович Савельев 
 1983 — 2006 — полковник Анатолий Николаевич Бажалкин 
 2007 — 2008 – подполковник Владимир Васильевич Кулаков
 2008 — 2010 — Лев Васильевич Кузьмин 
 2010 —  2013 — Николай Наумович Рабовский
 2013 — 2019 — подполковник Олег Дмитриевич Неклюдов
2019 — майор Антон Викторович Жевняк

Танцевальные коллективы СССР
Красная звезда
Музыкальные коллективы СССР
Военная музыка
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Министерство обороны СССР
Министерство обороны России
Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации
Танцевальные коллективы по алфавиту